Mollington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Mollington, Cheshire, ort i England, 
 Mollington, Oxfordshire, ort i England,